

Geografia

Anchorage – città dell'Alaska
 Anchorage – città del Kentucky, nella Contea di Jefferson
 Anchorage – comunità non incorporata del Texas, nella Contea di Atascosa
 Anchorage – città fantasma del Wisconsin, nella Contea di Buffalo

Musica 
 Anchorage Symphony Orchestra – orchestra sinfonica statunitense
 Anchorage – singolo di Michelle Shocked del 1988

Altro 
 Anchorage Northern Knights – franchigia di pallacanestro statunitense